Золотой конёк Загреба 2010 () — 43-й международный турнир по фигурному катанию, прошедший в столице Хорватии — Загребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 9 по 11 декабря 2010 года.

Расписание

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы на льду 

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 

 «2010 Zlatna pirueta Zagreba» на сайте хорватской федерации

2010 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Декабрь 2010 года